Sergio López puede referirse a:

 Sergio López Miró (1968), nadador español;
 Sergio Daniel López (1989), futbolista argentino; 
 Sergi López Segú (1967-2006), futbolista español;
 Sergi López i Ayats (1965), actor español;
 Sergi López Torras (1968), baloncestista español.